Телемундо е американска наземна телевизионна мрежа на испански език, собственост на Комкаст чрез NBCUniversal. Телевизионната станция Телемундо е основана от Анхел Рамос на 25 март 1954 г. в Пуерто Рико.

Анхелика, живот мой, режисирана от Грацио Д'Анджело, е първата теленовела, произведена за Телемундо през 1988 г.

Теленовели по десетилетия

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те

Външни препратки 
 Telemundo

Източници и бележки 

 
Телемундо
Списъци за култура